Donald Gollan (1896-1971), rameur d'aviron britannique
Olivia Gollan (1973-), coureuse cycliste australienne